«Красный маяк» — текстильная фабрика в Санкт-Петербурге на Выборгской набережной. Существовала с 1899 года. Ныне закрыта, помещения сдаются различным организациям.

История

До революции 

В Санкт-Петербурге 19-20 веков был целый ряд текстильных фабрик, и они меняли владельцев; хозяева фабрик объединяли капиталы .
До социалистической революции 1917г., в результате которой оно было национализировано, предприятие называлось «Николаевская бумагопрядильная мануфактура акционерного общества „Воронин, Лютш и Чешер“»  и располагалось в домах 55—59 по Выборгской набережной (ткацкий корпус имеет современный адрес по Кантемировской улице, 3). Архитектор главного здания (1899) — Василий Косяков. В 1907 году перестроена М. Ю. Кац-Капелинским. Здание в 2001 году было включено в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». Ранее это была фабрика Гука. 

Мануфактуре предшествовала в 1772-1830 гг. канатная фабрика немецкого предпринимателя купца первой гильдии Гаврилы Ивановича (Габриэля Генриха) Флуга (Флюга, Пфлуха), по фамилии которого получил название Флюгов переулок, ставший с 1953 года Кантемировской улицей в память об освобождении советскими войсками железнодорожной станции Кантемировка в Воронежской области во время Великой Отечественной войны. Как владелец фабрики Гаврила Флуг впервые упоминается в двадцатисемилетнем возрасте. Его семья дружила с художником Павлом Федотовым, и ее члены ему позировали. Среди прямых потомков Флуга народный художник СССР Илья Глазунов (по материнской линии).

При советской власти 
Предприятие национализировано в 1919 году, название «Красный маяк» получило с 1923 года, не раз переименовывалось и реорганизовывалось.

После 1991 года 

В 1992 году реорганизовано в АООТ «Санкт-Петербургский ордена „Знак Почёта“ комбинат технических тканей „Красный маяк“».

В 1996 году помещения комбината были распроданы по цене около 70 долл./м². К 1997 году предприятие полностью обанкротилось, была создана ликвидационная комиссия.

31 марта 2005 года в помещениях завода произошёл крупный пожар.

В 2008 году стало известно о том, что администрация комплекса продаёт его израильской страховой группе Menora Mivtachim Holdings (англ.; связана с польской Globe Trade Centre S. A. ( GTC) (англ.) и голландско-израильской компании Kardan. На участке 4,3 га предполагалось построить к 2011—2013 году офисный комплекс на 110 тыс. м². На 2013 год бизнес-центра на Выборгской, 55, ещё не построено, но есть реальные планы по развитию этой территории.

С 2015г. после реконструкции с 2013г. корпуса на Кантемировской улице дом 3 в нем открылась Школа Экономики и менеджмента Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в Санкт-Петербурге.  Напротив съезда с Кантемировского моста у здания вуза установлена деревянная модульная скульптура в виде сидящей фигуры из серии работ "Красные человечки" (англ. Red people) петербургского дизайнера, куратора программы "Коммуникационный дизайн" и  преподавателя Школы дизайна ВШЭ в СПб Андрея Люблинского. Работы из этой серии установлены и в других точках ВШЭ в Санкт-Петербурге, а также в публичных пространствах в других городах. Их упрощённый силуэт отражает "пиксельную эстетику" изображений на дисплеях ранних компьютеров.  

В 2018-19 гг. была проведена государственная историко-культурная экспертиза комплекса объектов культурного наследия, в том числе завода "Новый Лесснер" (в советское время - завод имени Карла Маркса) и Николаевской мануфактуры АО "Воронин, Лютш и Чешер" по заказу нового застройщика.

Объекты культурного наследия 
 Комплекс построек Николаевской мануфактуры акционерного общества “Воронин, Лютш и Чешер”. Время возникновения объекта, основных перестроек: 1899 г. Местонахождение объекта: улица Александра Матросова, 4, корп. 2, лит. К, Л (Прядильный корпус с кузницей и дымовой трубой); Кантемировская ул., 3, корп. 1, лит. А, Б.
 Жилой дом бумагопрядильной и трикотажной Николаевской мануфактуры акционерного общества мануфактур “И.А. Воронин, Лютш и Чешер”. Время возникновения объекта, основных перестроек: 1913-1914 гг. Местонахождение объекта: Выборгская наб., 59, корп. 1, лит. А.
 Ткацкий корпус. Местонахождение объекта Кантемировская ул., 3, корп. 1, лит. А, Б. Время возникновения объекта, основных перестроек: 1892-1896гг.

Примечания

Ссылки 

 Выборгская (Николаевская) бумагопрядильная мануфактура акционерного общества  "Воронин, Лютш и Чешер" - Комбинат технич. тканей. Выборгская набережная, 53-55, улица Александра Матросова, 2х, на Citywalls
Комплекс построек Никольской мануфактуры акционерного общества "Воронин, Лютш и Чешер". Жилой дом на citywalls
Никольская мануфактура АО "Воронин, Лютш и Чешер" - Фабрика Гука. Кантемировская ул., 3к1. citywalls
Никольская мануфактура АО "Воронин, Лютш и Чешер" - Фабрика Гука Кантемировская ул., 3к2. Citywalls
Открытое акционерное общество «Комбинат технических тканей «Красный маяк» (ОАО «Комбинат технических тканей «Красный маяк»). Санкт-Петербург.1869–1997. ЦГАЛС СПб. Фонд Р-2318
Производственные здания акционерного общества «Воронин И. А., Лютш и Чешер» (Роченсальмская бумагопрядильная мануфактура). Зеленков пер., д. 3, угол Ловизского пер., д. 4 (ул. Смолячкова, д.6) //Утраченные исторические здания в охранных зонах Центра Санкт-Петербурга. Движение «Живой город»
 КГИОП СПб. Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга. Наименование ансамбля: Комплекс построек Николаевской мануфактуры акционерного общества “Воронин, Лютш и Чешер”. Наименование объекта: Ткацкий корпус
 Водонапорная башня ткацкого корпуса Николаевской мануфактуры АО «Воронин, Лютш и Чешер» (фабрика Гука). Водонапорные и другие башни.
 Кантемировская принимает гостей. 3 сентября состоялось официальное открытие нового корпуса НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по адресу ул. Кантемировская, дом 3, корпус 1, литера А. Сайт Высшей школы экономики. Новости.
 Владимир Карлович Чешер. Информация о семьях купцов Чешеров и их родственников на сайте Общества друзей гимназии Мая

Предприятия Санкт-Петербурга
Предприятия текстильной промышленности СССР
Памятники архитектуры Санкт-Петербурга под угрозой уничтожения
Здания и сооружения Санкт-Петербурга, находящиеся под угрозой уничтожения
Здания и сооружения Выборгского района (Санкт-Петербург)‎